Ed Liddy – imprenditore statunitense
 Gordon Liddy – avvocato statunitense
 James Liddy – poeta irlandese
 Seán Liddy – politico irlandese

Pagine correlate 
 Liddie